Das 3×3-Basketballturnier der Männer bei den Commonwealth Games 2022 fand vom 29. Juli bis 2. August 2022 in Smithfield statt. Im Finale konnte sich England mit 17:16 gegen Australien durchsetzen.

Kader

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Medaillengewinner

Weblinks 
 Basketball auf der Homepage der Commonwealth Games

Basketballveranstaltung 2022
3x3BasketballManner
Sportveranstaltung in Birmingham
Basketball (England)
2022
Basketballwettbewerb im Vereinigten Königreich